«Следствие закончено, забудьте» — итальянский фильм  1971 года режиссёра Дамиано Дамиани, криминальная драма.

По мотивам романа Лероса Питтони «За тюремной решеткой».

Сюжет 
Молодой архитектор Джованни Ванци (Франко Неро) сбил на пешеходном переходе женщину. на время следствия его помещают в тюрьму.
В ней он знакомится с её обитателями — матерыми уголовниками, убийцами, сумасшедшими, жестокими надзирателями и крупным чиновником Сальваторе Роза, который сел, чтобы прикрыть махинации своих начальников (но и здесь этот человек чувствует себя королем). В ней он убеждается, что там — те же порядки, что и за её стенами: неравенство людей, подкуп, господство мафии.

По прошествии времени Ванци подсаживают в камеру к некоему Пезенти,  инженеру, на которого точит зуб крупная компания и ряд чиновников. Они готовы на всё ради того, чтобы этот человек замолчал, ибо он обладает неоспоримыми доказательствами их вины в гибели тысячи человек на строительстве плотины. Постепенно Ванци понимает, что он марионетка в невидимых и могущественных руках и что его используют для ликвидации последнего свидетеля этих злодеяний…
На его глазах члены мафии зверски расправляются с Пезенти, отказывавшимся скрыть имена крупных дельцов, виновников катастрофы. Убийцы принуждают Ванци засвидетельствовать самоубийство инженера. Его шантажируют, терроризируют, угрожают такой же расправой…

Актёры 
 Франко Неро — Джованни Ванци
 Жорж Вильсон — Камполони
 Джон Стайнер — Биро
 Риккардо Куччолла — Пезенти
 Ферруччо Де Череза — директор тюрьмы
 Антонио Казале
 Симона Санто
 Даниэле Дублино
 Тури Ферро
 Пьеро Нути

Съёмочная группа 
 режиссёр	— Дамиано Дамиани
 сценарий	— Дамиано Дамиани, Массимо Де Рита, Ардуино Майури
 продюсер	— Марио Чекки Гори
 оператор	— Клаудио Рагона
 композитор	— Эннио Морриконе
 художник	— Умберто Турко, Марилу Картени
 монтаж	— Антонио Сичильяно

Съёмки

Прокат 
Премьера:
27 октября 1971 в Италии, март 1974 — СССР.

Ссылки 

Фильмы Дамиано Дамиани
Фильмы-триллеры Италии
Детективные фильмы Италии
Фильмы Италии 1971 года
Экранизации романов